Schnack är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gustav Schnack (1839–1920), dansk general
 Peter Schnack (1632–1713), svensk ämbetsman

Tyska efternamn